Ива́нченко —  украинская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Иванченко, Вячеслав Иосифович — украинский учёный, член-корреспондент НАНУ.
 Иванченко, Галина Владимировна (1965—2009) — российский психолог, философ.
 Иванченко, Геннадий Иванович (род. 1946) — советский тяжелоатлет.
 Иванченко, Григорий Тимофеевич — советский и российский изобретатель.
 
 
 Иванченко, Леонид Андреевич (1942—2016) — советский и российский политический деятель.
 
 
 Иванченко, Прокофий Леонтьевич (1907—1975) — советский биолог, ректор Одесского государственного университета.
 
 Иванченко, Сергей Николаевич (род. 1959) — советский и российский учёный.
 Иванченко, Юрий (1969 — до 2009) — советский, узбекистанский и российский футболист.

Составные фамилии 
 Иванченко-Свиридова, Надежда Ивановна (род. 1948) — российская писательница, педагог, филолог.

См. также

Примечания